Бреза може да се отнася за:

 Бреза, род дървета;
 Бреза, село в Община Рудозем;
 Бреза, град в Босна и Херцеговина;
 Бреза, община в Босна и Херцеговина;
 Бреза, село в Община Сиеница, Сърбия;
 Бреза, село в Община Требне, Словения;
 Бреза, село в Община Колашин, Черна гора;
 Бреза, град в Словакия.